Chronologiczna lista premierów Wielkiej Brytanii

Byli premierzy Wielkiej Brytanii

Żyjący byli premierzy Wielkiej Brytanii

Uwagi 

 
Wielka Brytania